A headcrab (fejrák) egy kitalált élőlény a Half-Life című videójáték-sorozatban. A fejrákoknak több különböző fajtája van, és egy portálon át (lásd a Half-Life történetét) jöttek a Földre egy Xen nevű bolygóról.

Fajtái 
 (Egyszerű) fejrák (Headcrab)
 Gyors fejrák (Fast Headcrab)
 Mérgező fejrák (Poisonous Headcrab)

Testfelépítése

Fejrák 
Az egyszerű fejrák egy törzsből és négy (valószínűleg ízelt) lábból áll. Törzse hasi oldalán egy száj van, amelyik a többi életforma fejének bekapására szolgál. Két láb elöl, kettő hátul. Hátát gyengébb páncélzat borítja. Feje nincs, csak négy csáp a szája előtt, amely a szagok felfogását szolgálja.

Gyors fejrák 
A testfelépítése hasonlít az egyszerű fejrákéhoz: annyiban különbözik, hogy vékonyabbak (így gyorsabbak) a lábai és gömbölydedebb a törzse is. Ellentétben hiányzanak a csápjai.

Mérgező fejrák 
Maximum színében és kisebb csápjaival tér el az egyszerű fejráktól. Szürke testével jobban eltűnik a sötét zugokban, így hatásosabb is, valamint rendelkezik egy nem látható, de feltételezhető méregmiriggyel is.

Életmódja 
A fejrákok életmódja hasonló: egy sötét helyen megbújva lesnek áldozataikra, melyek arra sétálnak. A fejrákok egy megfelelő pillanatban ráugranak az áldozat fejére, és zombivá változtatják (lásd: élősködés).

A fejrákok minden fajának célja tehát ugyanaz, de támadásuk különböző. Az egyszerű fejrák a fenti módszert alkalmazza, míg a gyors fejrák üldözi áldozatát. A legveszélyesebb mód a mérgező fejráké, amely támadásával meg is mérgezi az esetlegesen elmenekülő alanyt. A méreg nem öli meg, de jelentősen legyengíti.

Élősködés

Általánosan 
Miután ráugrott az áldozat fejére, a fejrák izmos állkapcsával feltöri a koponyát, és kiszipolyozza az agy egy részét. A fejrákok különleges tulajdonsága, hogy így átveheti az irányítást a gazdatest fölött.  A fejrákok rosszul csak annyiban járnak ezzel a móddal, hogy ha őket (a zombi fejét) éri találat, akkor a zombi és ők is elpusztulnak.

Fejrák 
A fejrák teste egyfajta váladékot termel, amelytől (mivel az agykiszívással nyilvánvalóan a véráramba jut) a zombi hasa felszakad, így kilátszódó belső szervei könnyű célpontot jelentenek.

Gyors fejrák 
Ő nem elégszik meg a "sima" emberi testtel, még módosít is rajta: bőre lefolyik, így kilátszódnak csupasz izmai. Ez nem előnytelen, hiszen a zombi így nagyon gyors lesz (megszabadul a zsírtól és bőrétől). Ezen kívül további előny, hogy a futó mellett ügyes mászó is válik a zombiból, így szinte a függőleges falon is felmászik, ráadásul elég nehéz eltalálni is.

Mérgező fejrák 
A mérgező fejrák hozza létre a legszörnyűbb lényt, amelyet mérgező zombinak hívnak. Nemcsak, hogy jóval erősebb az átlagnál, de még több mérgező fejrák (négy darab) is helyet foglal a hátán, így tovább nő a lény veszélyessége. A négy fejrák elhelyezkedése a következő: egy a fejen, kettő a két vállon és egy a görnyedt háton helyezkedik el. A háton és a vállakon elhelyezkedőeket a zombi az ellenségére képes dobni igen nagy távolságban (akár felfelé is).

Adatlapok 
Az adatlapon a fejrákok, és az általuk létrehozott lények szerepelnek.

Fejrákok

Fejrák 
 Támadás: harapás (-5)
 Életerőpont: 10
 Veszélyességi besorolás: alacsony

Gyors fejrák 
 Támadás: harapás (-5)
 Életerőpont: 10
 Veszélyességi besorolás: alacsony

Mérgező fejrák 
 Támadás: mérgezés (1-re veszi le az életet akármennyiről)
 Életerőpont: 35
 Veszélyességi besorolás: közepes

Zombik

Zombi 
 Támadás: ütés (-10), dupla ütés (-25)
 Életerőpont: 50
 Veszélyességi besorolás: viszonylag alacsony

Gyors zombi 
 Támadás: dühödt ütés (-30), ugró támadás (-10)
 Életerőpont: 50
 Veszélyességi besorolás: közepes

Mérgező zombi 
 Támadás: ütés (-20)
 Életerőpont: 150
 Veszélyességi besorolás: közepes

Plüss fejrák 
A Valve Software sem akar lemaradni a plüss dolgokért vívott harcban: immár elérhető a plüss fejrák több verziója is. Magyarországban még nem kapható, de az eBayről vagy az eredeti Valve Store-ról már lehet rendelni.

"Mivel hátul tépőzáras, ezért állítható a mérete, így szinte minden méretű fejre jó, akár csak egy Headcrab. Ha nem is okoz mindenki körében (család) azonnal osztatlan sikert, ezzel egyáltalán nem kell foglalkozni, mert a gémerek tudják mi a dörgés." - írja róla az egyik cikk.

Érdekességek 
 Dr. Isaac Kleinernek, aki egy tudós-kutató a játékban, sikerült csőrteleníteni egy fejrákot, Lamart. A csőrtelenítéssel a fejrák nem lesz éhes (nem "vadul be az emberekre").

Jegyzetek

Képek 
 Fejrák,
 Gyors Fejrák,
 Mérgező Fejrák,
 Zombi,
 Gyors Zombi,
 Mérgező Zombi.

Források 
 Half-Life Hungarian ModCentral

Half-Life

pl:Lista stworzeń ze świata Half-Life#Headcrab